Граф Евгений Андреевич Салиас-де-Турнемир (, Москва, — , там же) — русский писатель, автор многочисленных романов и повестей из русской истории XVIII и XIX веков.

Жизнь и творчество 
По рождению принадлежал к аристократии. Его отец, французский граф Анри Салиас-де-Турнемир (Adoue de Sailhas de Tournemire; ок. 1810 — ок. 1894), разорился на попытке наладить в России производство игристых вин, в 1844 году выслан из страны за участие в дуэли. Воспитанием сына занималась мать, Елизавета Васильевна, урождённая Сухово-Кобылина (известная писательница). Дядя — знаменитый драматург А. В. Сухово-Кобылин. Детство Евгения и его сестёр Марии (впоследствии жены фельдмаршала И. В. Гурко) и Ольги (будущей жены калужского губернатора К. Н. Жукова) прошло в самом центре Москвы в особняке, который снимал у графа Гудовича его дед В. А. Сухово-Кобылин.

После окончания 3-й московской реальной гимназии Евгений Салиас-де-Турнемир в 1859 году поступает на юридический факультет Московского университета. В университете он проникается либеральными идеями, принимает активное участие в студенческой манифестации 1861 года (был одним из трех человек, делегированных со студенческой петицией в Санкт-Петербург к императору Александру II). За участие в студенческих беспорядках Салиас-де-Турнемир был исключён с третьего курса университета. За ним лично и за домом его матери был установлен негласный полицейский надзор. В мае 1863 года Евгений вместе с матерью уезжает из России.

Первые художественные произведения Е. А. Салиас-де-Турнемир пишет во Франции. В 1863 году в журнале «Библиотека для чтения», который тогда возглавлял А. Ф. Писемский, была напечатана (под псевдонимом Вадим) его первая повесть «Ксаня чудная». За ней последовали: «Тьма», «Еврейка», «Манжажа». Эти повести социально-бытовой тематики получили весьма положительные оценки у критиков того времени. Так, видный либеральный публицист Н. И. Утин в письме к Н. П. Огарёву писал: «что касается „Тьмы“ Сальяса, то это, действительно, в высшей степени художественное произведение». В письме к матери Салиаса Огарев писал, что и её, и Россию можно поздравить с новым талантом.

Во второй половине 1860-х годов Евгений Салиас путешествует по Европе. Исколесил всю Испанию (свои впечатления о ней он опишет в очерках «Письма из Испании»), побывал в Италии, где встречался в Риме с Александром Ивановым, завершавшим там в эту пору свою картину «Явление Христа народу».

В 1869 году Е. А. Салиас-де-Турнемир возвращается в Россию. Молодой писатель смог лично убедиться в том, что европейский просвещенный либерализм, как ширма, скрывает множество социальных и духовных изъянов общества. Понял он и то, что остаётся исконным русским человеком, которого постоянно тянет на родину. В России собирался поступить на военную службу, однако не смог этого сделать: как подданный Франции по гражданству отца, он обязан был получить разрешение на это у французского правительства; император же Наполеон III в мягкой форме отказал ему, разрешив служить в русской армии только при условии, что Салиас-де-Турнемир не будет участвовать в военных действиях против Франции и её союзников.

Салиас уехал в Тулу, где состоял адвокатом по уголовным делам в Тульском окружном суде. Позже он перебрался в Тамбов, где служил чиновником по особым поручениям при местном губернаторе Н. М. Гартинге. Затем работал помощником секретаря статистического кабинета и редактором «Тамбовских ведомостей». Ознакомившись с архивом XVIII века, написал биографический труд «Г. Р. Державин, правитель Тамбовского наместничества» (Тамбов, 1871; в последующих изданиях — «Поэт-наместник»).

В Тамбове Салиас написал также сентиментальную повесть «Пандурочка», рассказывающую о любовной истории жительницы Кирсановского уезда Тамбовской губернии, и свой первый исторический роман «Пугачёвцы» («Русский Вестник», 1874). Работая над романом, Салиас тщательно собирал материалы в архивах и выезжал в районы пугачёвского восстания. У читателей роман имел оглушительный успех; критики же, указывая на яркость и колоритность языка, на удачную обрисовку некоторых второстепенных личностей и характерных сторон екатерининской эпохи, ставила в упрек автору чрезмерное подражание «Войне и миру» Л. Н. Толстого. Как писал исследователь творчества Салиаса А. И. Введенский, «критика поставила в упрек графу Салиасу, между прочим, то, что он является не только последователем, но и рабским подражателем графу Льву Толстому».

Успех романа «Пугачёвцы» предопределил направление дальнейшего творчества Салиаса: историко-приключенческая тематика займёт в нём главную роль. В 1874 году публицист и издатель М. Н. Катков предложил Салиасу возглавить ведущую столичную газету «Санкт-Петербургские ведомости», с окладом в 6000 рублей годовых плюс 10 % от чистой прибыли.

В декабре 1876 года прошение Салиаса о принятии его в русское подданство по высочайшему повелению было удовлетворено. Он оставляет газету, работа в которой требовала слишком много внутреннего напряжения, и переходит на службу в министерство внутренних дел. Вскоре Салиас переводится в Москву, где возглавит контору московских театров. Служба в конторе не требовала большой отдачи, и Салиас смог всецело посвятить себя писательской деятельности. Лишь однажды он попробовал вернуться к журналистике, — в 1881 году издавал собственный литературно-исторический журнал «Полярная звезда».

В 1880—1890-х годах историко-приключенческие повести и романы Евгения Салиаса один за другим появляются на страницах самых популярных журналов России («Нивы», «Русского вестника», «Исторического вестника», «Огонька», «Русской мысли») и приносят ему репутацию русского Дюма. В большинстве этих произведений события разворачиваются в России в XVIII — начале XIX века. Иногда Салиас позволяет себе очень вольно обращаться с историческими фактами.

Произведения Салиаса систематически критиковали как «левые» (почитавшие его записным реакционером), так и поборники изящного в искусстве (обвинявшие Салиаса в вульгаризации приёмов «Войны и мира»). Тем не менее статистические данные земских библиотек конца XIX века показывают, что граф Салиас был в то время самым востребованным и читаемым автором в России. По читательской популярности он опережал не только соотечественников, писавших в сходном жанре (Вс. С. Соловьёва, Г. П. Данилевского, Д. Л. Мордовцева), но и зарубежных мастеров приключенческой беллетристики. В 1890—1917 годах два раза издавалось полное собрание сочинений Евгения Салиаса. Первое, в 33 томах (прижизненное), в 1890-х годах, второе, которое, которое должно было стать полным, — с 1901 года. До Октябрьской революции успели выйти 20 томов.

В 1900-е годы творческая продуктивность писателя значительно снижается: сказывались возраст, прогрессирующие болезни и социальный эскапизм, нежелание расставаться с социальными иллюзиями прошлых лет. Из произведений этого периода выделяется роман «Военные мужики» (1903), где ярко показана картина жестокой расправы после подавления бунта в военных поселениях. Скончался писатель в тихом уголке Москвы — в «Левшине у Покрова» возле Арбата, в своем доме, в котором он почти безвыездно прожил последние 18 лет.

Семья 

Жена (с 1874 года) — Екатерина Алексеевна Муратова (1846—1906), познакомилась с будущим мужем в период его службы в Тамбове и к моменту бракосочетания имела от него двух детей. Семейная жизнь их не была счастливой. Графиня Е. В. Салиас-де-Турнемир считала этот неравный брак своего сына причиной всех его несчастий. Похоронена рядом с мужем на кладбище Новодевичьего монастыря.

У супругов родились многочисленные дети: Елизавета (1872—1960, в замужестве Теплова), Георгий (1873), Екатерина, Ксения, Мария, Евдокия (1882—1939). Последняя после окончания гимназии Арсеньевой училась на историко-философском отделении Высших женских курсов; занималась литературной деятельностью; в 1902 году вышла замуж за юриста князя Юрия Дмитриевича Урусова (1878—1937), сына Д. С. Урусова; в 1937 году была выслана в Киргизию, где и умерла от рака желудка. Её дочь — актриса Эда Урусова.

Посмертная репутация 
После Октябрьской революции 1917 года произведения Е. А. Салиаса-де-Турнемира в Советской России не издавались. Романы, главными действующими лицами которых являются крупные сановники, цари, царицы, принцы, дворяне — «верные слуги государю и Отечеству» и крепостные — «верные слуги», рабы своих господ, никак не удовлетворяли господствовавшей тогда марксистско-ленинской идеологии.

В 90-е годы XX века интерес к творчеству писателя возник снова. За 6 месяцев 1995 г. его романы изданы в общей сложности 340-тысячным тиражом. В столичных и провинциальных издательствах появились сочинения в 2-х томах в 1992 г., в 5-ти томах в 1993 г., романы «Миллион» (1992), «Аракчеевский сынок» (1993), «Крутоярская царевна» (1993) и др.

Сочинения 

 Тьма (История маленького человека), 1862 — М.: Изданіе А. А Карцева, 1891
 Искра Божья, 1862 — М.: Изданіе А. А Карцева, 1891
 Еврейка (Рассказ туриста), 1863 — М.: Изданіе А. А Карцева, 1891
 Манжажа (Историческая повесть), 1963 — М.: Изданіе А. А Карцева, 1891
 Пугачёвцы, 1871 — М.: Типо-Литог. Г. И. Простакова. Москва, Балчугъ, д. Симон. монаст., 1901.
 Волга (Путевой очерк), 1871 — М.: Изданіе А. А Карцева, 1891
 Самокрутка (В старой Москве), 1872 — М.: Типо-Лит. Д. А. Бончъ-Бруевича, Мясницкая, Козловскій пер., домъ Прянишникова, 1894.
 Сполох и майдан (Отрывок из романа времени Пугачёвщины) // Гражданин, 1873 — № 12
 Четвёртое измерение, 1877 — М.: Типо-Литографія Д. А. Бончъ-Бруевича, Мясницкая, Козловскій пер., д. Прянишникова, 1895.
 Мадонна, 1877 — М.: Типо-Литографія Д. А. Бончъ-Бруевича, Мясницкая, Козловскій пер., д. Прянишникова, 1895.
 Путешественники, 1877 — М.: Типо-Литографія Д. А. Бончъ-Бруевича, Мясницкая, Козловскій пер., д. Прянишникова, 1895.
 На Москве (Исторический роман), 1880. (Из времени чумы 1771 г.) — М.: Художественная литература, 1991
 Петербургское действо (1702 г.), (Исторический роман), 1880 — Спб.: ТИПОГРАФІЯ И ХРОНОЛИТОГРАФІЯ А. ТРАНШЕЛЯ, СТРЕМЯННАЯ, No 12, 1880.
 Найдёныш (Продолжение романа «Пугачёвцы»), 1884 — М.: Типо-Лит. Д. А. Бончъ-Бруевича, Мясницкая, Козловскій пер., домъ Прянишникова, 1894
 Кудесник (Роман в двух частях), 1885 — М.: Республика, 1993
 Ширь и мах (Исторический рассказ), 1885. Впервые был опубликован под названием «Миллион» — М.: Художественная литература, 1991
 Свадебный бунт. (Историческая повесть). // Исторический вестник, 1886. — Т. 23. — № 1. — С. 16-42., № 2. — С. 283—320., № 3. — С. 545—573.
 Фрейлина императрицы, 1887 — М.: Современник, 1995.
 Донские гишпанцы, 1887 — М.: Типо-Литографія Г. И. ПРОСТАКОВА, Петровка, домъ No 17, Савостьяновой, 1895.
 Яун-Кундзе (Роман в 2-х частях), 1887 — М.: Типографія Д. А. Бончъ-Бруевича, Мясницкая, Козловскій пер., домъ Прянишникова,1895
 Аракчеевский сынок (Исторический роман), 1888 — СПб: «Печатный Двор», 1993
 Бригадирская внучка (Московская быль), 1888 — М.: Типо-Литографія Г. И. ПРОСТАКОВА, Петровка, домъ No 17, Савостьяновой, 1895
 Аракчеевский подкидыш (Исторический роман), 1889 — СПб: «Печатный Двор», 1993.
 Атаман Устя (Поволжская быль), 1890 — М.: Типо-Лит. Г. И. Простакова. Балчугъ, домъ Симонова монастыря, 1903
 Пан круль (Исторический роман в 2-хъ частях. (1772 г.)), 1890
 Филозов. (Историческая повесть), 1891 — М.: Художественная литература, 1991
 Служитель бога, 1892 — М.: Типографія Д. А. Бончъ-Бруевича, Мясницкая, Козловскій пер., домъ Прянишникова, 1895.
 Засекинский дом. Рассказ-хроника. (1613—1892) // Исторический вестник, 1892. — Т. 47. — № 1. — С. 101—125.
 Ведунья (Исторический роман в двух частях), 1892 — М.: Типографія Д. А. Бончъ-Бруевича, Мясницкая, Козловскій пер., домъ Прянишникова, 1895.
 Засекинский дом. Разсказъ-хроника (1613—1892), 1892
 Крутоярская царевна. (Историческая повесть), 1893 — М.: Художественная литература, 1991
 Сенатский секретарь. (Исторический рассказ), 1896 — М.: Художественная литература, 1991
 Экзотики (Роман в трёх частях), 1896
 Андалузские легенды, 1896
 Пандурочка (Исторический рассказ), 1897 — М.: Художественная литература, 1991
 Петровские дни (Историческая повесть),1903.
 Француз (Историческая повесть), 1908 — М.: Детская литература, 1992.
 Названец (Историческая повесть), 1908 — М.: Детская литература, 1992.

Примечания

Библиография 
 
 Статья в «Литературной энциклопедии»
 Юрий Беляев.  Любимец читающей России
 Манькова Л. В. Кто он, «русский Дюма»? // Наука в России. — 1997. — No 2. — С. 89-98, ил.
 Огрызков К. Салиас Евгений Андреевич // Липецк. энцикл.: в 3 т. — Липецк, 2001. — Т.3. — С. 202.
 Салиас де Турнемир (Салиас) Евгений Андреевич // России Чернозёмный край. — Воронеж, 2000. — С. 648—649.
 Евгений Андреевич Салиас-де-Турнемир: (К 160-летию со дня рождения) // Тамб. даты. 2000 год: рек. библиогр. указ. — Тамбов, 1999. -С. 37-39.
 Чернов А. С. Неожиданные встречи // История Тамбовского края — Тамбов, М., СПб., Баку, Вена, 2005. — С. 53-56.
 Скабичевский А., Литературные противоречия, «Отечественные записки», 1874, № 3 и в «Сочин.», т. II, изд. 3, СПБ, 1903
 Введенский А., Современные литературные деятели. Гр. Е. А. Салиас, «Исторический вестник», 1890, № 8
 Бороздин А., Тридцатипятилетие литературной деятельности Е. А. Салиас, «Исторический вестник», 1899, No 2
 Мезиер А. В., Русская словесность с XI по XIX ст. включительно, ч. 2, СПБ., 1902
 Короленко В. Г. Стереотипное в жизни русского писателя (К некрологу гр. Е. А. Салиаса), 1909 — М., ГИХЛ, 1955

Ссылки 
 
 Е. Салиас. По поводу исторических романов // Исторический вестник, 1891. — Т. 43. — № 2. — С. 598—599.

Писатели России по алфавиту
Писатели России XIX века
Русские писатели по алфавиту
Русские писатели XIX века
Выпускники 3-й Московской гимназии
Похороненные в Новодевичьем монастыре
Авторы исторических романов
Авторы приключенческой литературы